Соревнования по трапу среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 4 августа. В них приняли участие 22 спортсменки из 21 страны.

Турнир состоял из двух раундов, квалификации и финала. В первом раунде участницы выполнили 3 серий по 25 выстрелов. Шесть лучших спортсменок по итогам квалификации проходят в финал. Там каждая выполняет ещё по 25 выстрелов, после чего результаты финала и квалификации были суммированы и определили призёров.

Действующая олимпийская чемпионка из Финляндии Сату Мякеля-Нуммела по результатам перестрелки не смогла пробиться в финальный раунд. 

Олимпийской чемпионкой стала итальянка Джессика Росси, которая из ста выстрелов промахнулась лишь однажды, обновив олимпийский и мировой рекорды.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com